Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Шахар Пеєр виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну з рахунком 1–6, 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Стамбул Cup, одиночний розряд
2006